Jméno a příjmení Rudolf Vácha má více nositelů:

 Rudolf Vácha (malíř) (1860–1939) – český malíř, syn zahradníka Rudolfa Váchy
 Rudolf Vácha (zahradník) (1825–1899) – český zahradní architekt, zakladatel krajinářských parků, starosta Hluboké nad Vltavou, otec malíře Rudolfa Váchy